Liberia kan verwijzen naar:
 Liberia, een land in West-Afrika
Liberia (Costa Rica), een stad in Costa Rica (bestuurlijk centrum van de provincie Guanacaste)
Liberia (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Guanacaste
Liberia (motorfiets), een Frans motorfietsmerk